

Persone
 Antonio Scaccabarozzi – pittore italiano
 Carlo Scaccabarozzi – calciatore italiano

Altro
 Casa Scaccabarozzi – edificio storico di Torino, conosciuto come Fetta di polenta